

Дарбі — місто, штат Монтана
 Дарбі — місто, штат Пенсільванія
 Дарбі Тауншип — селище в окрузі Делавер, штат Пенсильванія

Див. також 
 Дербі